Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 705 dans le monde.

 Route 705 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 705 en France
 Interstate 705 aux États-Unis 
 Route régionale 705 en Slovénie